Protección kan syfta på:

Honduras 

 Protección (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Protección (ort), Departamento de Santa Bárbara,